Апука — річка в Росії, на Камчатці.
 Апука — село в Камчатському краї, Росія.